Cotes kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Cotes (kommunhuvudort), Valencia, Província de València, 
 Cotes (kommun), Valencia, Província de València,

Storbritannien 

 Cotes, Leicestershire, ort i England, 

Robotskapade Spanienförgreningar